Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2017 — 75-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Стартував 12 березня 2017 року. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Вікінгур.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  

  

Примітки: 
1. Клуб НСІ Рунавік візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Фарерських островів 2017.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Статистика

Хет-трики

Покери

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2017
Фарерські острови